Vieillevigne puede referirse a: 

 Vieillevigne, comuna francesa situada en Alto Garona; o
 Vieillevigne, comuna francesa situada en Loira Atlántico.